Az 1998-99-es idényben új néven működött a magyar labdarúgás élvonala: Professzionális Nemzeti Bajnokság, röviden PNB. A csapatokat működtető egyesületeknek vagy szakosztályoknak gazdasági társaságokká kellett alakulniuk. Továbbra is 18 csapat küzdött a bajnoki címért. Az MTK nagy fölénnyel, tizenkilenc ponttal huszonegyedik bajnoki címét szerezte meg a Ferencváros és az Újpest előtt. A lebonyolítási rendszer legfontosabb változása volt, hogy az osztályozókat eltörölték. Így egyenes ágon három csapat esett ki, a Videoton, a BVSC és a III. Kerület. Feljutott a Lombard FC Tatabánya, a Nagykanizsai Olajbányász FC, a Szeged LC.

Végeredmény 

Bajnok MTK játékosai: Babos Gábor k., Balaskó Iván, Czvitkovics Péter, Csordás Csaba, Elek Norbert, Erős Károly, Hajdu Attila, Halmai Gábor, Illés Béla, Kenesei Krisztián, Komlósi Ádám, Korolovszky Gábor, Lőrincz Emil, Madar Csaba, Molnár Zoltán, Orosz Ferenc, Preisinger Sándor, Rabóczki Balázs k., Szamosi Tamás, Szekeres Tamás.

Edző: Egervári Sándor

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Mérkőzések 
1–3. forduló
 Első forduló 

Videoton FC Fehérvár: Milinte - Tóth A., Makrickij, Schindler - Puskás, Urbonas - Máriási, Vancsa (Györök 64.), Zsivóczky (Róth 64.) - Kuntić, Waltner. Edző: Csongrádi Ferenc.

Kispest Honvéd FC: Vezér - Plókai A., Hungler (Farkas A. 88.), Gabala - Pintér, Dubecz, Tarlue, Bánföldi, Szántó (Holló 85.) - Csertői (Azoiţei 63.), Borgulya. Edző: Gálhidi György.

Dunaferr SE: Balogh T. - Salamon - Milovanović, Dudás (Mikler 67.) - Popovics, Zavadszky, Jeremejev, Lengyel (Rósa H. 46.), Jäkl (Ruppert 80.) - Nicsenko, Tököli. Edző: Varga Zoltán.Diósgyőri FC: Nota - Smiljanić - Földvári, Téger, Kovács T. - Turóczi, Szabó T. (Buliga 80.), Kiser, Buzás (Babos Á. 72.) - Kulcsár (Szabados 90.), Egressy. Edző: Tornyi Barnabás.Nyírség-Spartacus: Vadon - Szatke - Barna (Ács 71.), Kiss Gy. - Sira, Kondora, Karkusz, Göncz - Szabó A. (Kirchmayer 68.) - Baranyi, Novák (Bessenyei 78.). Edző: Őze Tibor.Vasas DH: Végh - Mónos, Geress, Tóth A., Aranyos - Farkasházy, Szilveszter, Galaschek, Zombori - Hámori F., Pál (Koltai 84.). Edző: Gellei Imre.

Ferencvárosi TC: Udvarácz - Telek - Kriston (Jagodics 76.), Szűcs M. (Vámosi 59.), Mátyus - Nyilas, Lendvai M., Schultz L. (Kovács B. 71.), Nagy N. - Selimi, Fülöp. Edző: Nyilasi Tibor.Haladás-Milos: Németh G. - Tóth M. - Varga K., Zugor - Bonchiş (Kecskés Gy. 46.), Kovács S., Balassa (Vidóczi 85.), Balog Cs. - Fehér Cs., Bodor I. (Plókai M. 66.), Kocsis. Edző: Dajka László.Vác FC-Zollner: Halász - Kovács P., Kasza I., Schwarcz, Lévai - Nyikos, Vojtekovszki, Vén (Romanek 56.), Vitelki (Sipeki 64.) - Horváth P., Füle (Andrássy 86.). Edző: Csank János.III. Kerület FC-AT: Lippai - Varga L. - Gáspár, Metzger, Kecskés Z. - Kovács N., Bencze (Bodor I. 82.) - Lendvai P., Tordai, Kun - Wukovics. Edző: Ralf Wilhelms.Győri ETO FC: Molnár L. - Lakos - Stark, Korsós Gy. - Mracskó, Csató S., Somogyi J. (Rósa D. 84.), Salagean - Vayer (Szarvas 54.), Lazar (Balla 72.), Baumgartner. Edző: Reszeli Soós István.Gázszer FC: Kövesfalvi - Zimmermann (Földes 31.), Szalai Cs., Salacz Z. (Salacz J. 58.) - Dulić - Nagy L. (Simek 82.), Dvéri, Árki, Bekő, Medvid - Tiber. Edző: Hartyáni Gábor.Zalahús ZTE FC: Vlaszák - Kocsárdi (Somfalvi 60.), Szabó I Zs., Csóka, Filó A. - Szőke, Molnár B., Szabó II Zs. (Tóth Z. 80.), Németh T. - Sebők J., Kámán (Casoltan 50.). Edző: Strausz László.MTK Hungária FC: Rabóczki - Lőrincz E. - Molnár Z., Komlósi, Szamosi - Erős K., Halmai, Illés, Madar Cs. - Preisinger (Kenesei 64.), Orosz (Balaskó 77.). Edző: Egervári Sándor.Újpest FC: Bíró - Sebők V. - Kiskapusi, Tamási - Kvasz (G. Kopunovic 43.), Pető T., Fehér Cs., Tóth N. - Herczeg M., Kovács Z., Korsós A. Edző: Várhidi Péter.Siófok FC: Poszal - Szabadi - Juhász, Győri, László A. - Pest K. (Kasza G. 90.), Kovács B., Sallai T., Perger - Ördög (Felföldi 88.), Szabó Z. (Márkus 69.). Edző: Nagy László.Debreceni VSC-Epona: Fekete R. - Stupar (Ilea 46.), Goian, Pető Z. - Sándor Cs., Vadicska - Dombi, Bagoly (Böőr 21.), Szatmári - Kiss Z. (Madar T. 72.), Csehi Z. Edző: Herczeg András.BVSC-Zugló FC: Koszta - Szakos, Bondarenko, Pomper, Vincze Z. - Füzi K. (Polonkai 54.), Molnár Z., Resko - Brovcenko, Usvat (Kiss I. 57.) - Anghel (Szaszovszky 78.). Edző: Sándor István.Tabella (1. forduló után)

 Második forduló 

Kispest-Honvéd FC: Vezér - Plókai A., Hungler, Gabala - Pintér Z., Dubecz, Tarlue, Bánföldi (Farkas A. 72.), Szántó (Kabát 90.) - Csertői (Cseke I. 77.), Borgulya. Edző: Gálhidi György.Nyírség-Spartacus: Balázsy - Ács, Szatke (Barna 16.), Kiss Gy. - Sira, Kondora, Gradinariu, Göncz - Szabó A. (Janic 71.) - Baranyi, Novák (Kirchmayer 46.). Edző: Őze Tibor.III. Kerület FC-AT: Lippai - Schultz L., Varga L., Metzger (Gáspár 29.) - Urbányi, Tordai - Kovács N., Bencze (Vincze G. 83.), Kun, Lendvai P. - Wukovics. Edző: Ralf Wilhelms.Ferencvárosi TC: Udvarácz - Szűcs M., Telek, Mátyus (Jagodics 46.) - Kriston (Vámosi 66.), Lendvai M., Schultz L., Nyilas, Nagy N. - Selimi, Fülöp (Vincze O. 46.). Edző: Nyilasi Tibor.MTK Hungária FC: Rabóczki - Lőrincz E. - Molnár Z., Komlósi, Szamosi - Erős K., Halmai (Korolovszky 80.), Illés, Madar Cs. (Szekeres T. 68.) - Kenesei K. (Balaskó 60.), Orosz. Edző: Egervári Sándor.Vác FC-Zollner: Halász - Kasza I. - Kovács P., Lévai - Nyikos, Sipeki (Andrássy 56.), Vojtekovszki, Schwarcz, Vitelki (Romanek 65.) - Füle, Horváth P. (Kriska 75.). Edző: Csank János.Vasas DH: Végh - Mónos, Geress, Tóth A., Aranyos - Farkasházy, Szilveszter, Galaschek, Zombori (Nyerges 79.) - Hámori F. (Koltai 90.), Pál (Sowunmi 69.). Edző: Gellei Imre.Dunaferr SE: Balogh T. - Salamon - Mikler (Éger 66.), Milovanovic - Popovics (Rósa H. 77.), Zavadszky, Lengyel, Jäkl, Jeremejev - Tököli (Cseke L. 73.), Nicsenko. Edző: Varga Zoltán.Siófok FC: Posza - Bimbó - Kovács B., Szabadi, László A. - Pest K. (Felföldi 46.), Győri, Sallai T. (Soós 88.), Perger - Ördög (Márkus 57.), Szabó Z. Edző: Nagy László.Győri ETO FC: Molnár L. - Korsós Gy., Lakos, Stark - Mracskó, Csató S. (Böjte 60.), Somogyi J., Salagean - Baumgartner, Lazar (Szarvas 46.), Vayer (Rósa D. 75.). Edző: Reszeli Soós István.Haladás-Milos: Németh G. - Varga K., Tóth M., Zugor - Fehér Cs., Balassa, Kovács S., Balog Cs., Kocsis I. - Bodor I. (Plókai M. 83.), Sztrapák (Horváth A. 77.). Edző: Dajka László.Videoton FC Fehérvár: Milinte - Makrickij - Tóth A., Schindler - Máriási, Puskas, Vancsa (Horváth A. 67.), Urbonas, Zsivóczky (Róth 76.) - Kuntic, Lukács (Waltner 66.). Edző: Csongrádi Ferenc.Diósgyőri FC: Nota - Kuttor, Smiljanic, Téger, Kovács T. - Turóczi (Babos Á. 46.), Kiser, Szabó T. (Buliga 76.), Buzás - Kulcsár, Egressy. Edző: Tornyi Barnabás.Debreceni VSC-Epona: Fekete R. - Stupar, Goian, Szatmári (Ilea 75.) - Sándor Cs. - Böőr, Bagoly (Sabo 69.), Pető Z., Vadicska - Dombi, Csehi (Ulveczki 88.). Edző: Herczeg András.Gázszer FC: Kövesfalvi - Szalai Cs. - Salacz J., Salacz Z. (Lőrincz A. 64.), Nagy L. (Zimmermann 83.), Dulic, Dvéri, Bekő, Medvid - Földes (Simek 68.), Tiber. Edző: Hartyáni Gábor.Zalahús ZTE FC: Vlaszák - Csóka, Szabó I Zs., Molnár B., Filó A. - Szőke, Somfalvi, Szabó II Zs. (Arany 46.), Németh T. (Kámán 70.) - Sebők J., Casoltan (Molnár A. 70.). Edző: Strausz László.BVSC-Zugló FC: Nagy G. - Szakos, Pomper, Bondarenko, Vincze Z. (Szaszovszky 82.) - Füzi K., Molnár Z., Resko, Usvat (Polonkai 64.) - Kiss I., Aubel (Bozsik 55.). Edző: Sándor István. Újpest FC: Bíró Sz. - Sebők V. - Fehér Cs., Tamási Z. - Jenei, Pető T. (Bérczy 83.), Kozma I. (Kiskapusi 73.), Tóth N. - Herczeg M. (G. Kopunovic 76.), Kovács Z., Korsós A. Edző: Várhídi Péter.Tabella (2. forduló után)

 Harmadik forduló 

Ferencvárosi TC: Udvarácz - Telek - Vámosi, Mátyus - Kriston (Kovács B. 46.), Nyilas, Lendvai M., Schultz L. (Vincze O. 32.), Nagy N. - Bükszegi, Selimi (Fülöp 46.). Edző: Nyilasi Tibor.MTK Hungária FC: Rabóczki - Molnár Z., Komlósi, Lőrincz E., Szamosi - Erős K., Halmai, Illés, Madar Cs. - Kenesei K. (Szekeres T. 60.), Orosz (Balaskó 70.). Edző: Egervári Sándor.Videoton FC Fehérvár: Milinte - Tóth A., Makrickij, Schindler - Máriási, Puskas, Vancsa (Lázár 76.), Urbonas (Szilágyi L. 80.), Zsivóczky - Kuntic (Waltner 64.), Lukács. Edző: Csongrádi Ferenc.III. Kerület FC-AT: Lippai - Schultz L., Gáspár, Metzger - Lendvai P., Kun (Kovács N. 46.), Bencze, Urbányi (Sibaya 59.), Tordai, Kecskés (Johnson 68.) - Wukovics. Edző: Ralf Wilhelms.''

Források 
 Mező László: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1